Pfingsten bezeichnet:
 ein christliches Fest, siehe Pfingsten

Pfingsten ist der Familienname folgender Personen:
 Christoph Pfingsten (* 1987), deutscher Radrennfahrer

 Georg Wilhelm Pfingsten (1746–1827), deutscher Taubstummenlehrer
 Gunnar Pfingsten (* 1975), deutscher Leichtathlet
 Johann Hermann Pfingsten (1751–1798/99), Mediziner und Naturforscher
 Nils Pfingsten-Reddig (* 1982), deutscher Fußballspieler

Siehe auch: